El término 4.ª, IV o cuarta división puede referirse a:

Deportes (fútbol)

Concacaf (América del Norte, América Central y El Caribe) 

  USL League Two y National Premier Soccer League, del fútbol estadounidense.
  Tercera División de Guatemala.
  Tercera División de México.
  Liga Distritorial de Fútbol de Panamá.

Conmebol (América del Sur) 

  Primera C, del fútbol argentino (para equipos directamente afiliados), disputado desde 1900 como Tercera División. Entre 1911 y 1926 y desde 1986 corresponde a la cuarta categoría del fútbol argentino.
  Primera D, del fútbol argentino (para equipos directamente afiliados), disputado desde 1950 como Tercera División. Hasta 1986 correspondió a la cuarta categoría del fútbol argentino.
  Torneo Regional Federal Amateur, del fútbol argentino (para equipos indirectamente afiliados), disputado desde 2019.
  Cuarta División, máximo certamen de equipos juveniles del fútbol argentino, disputado desde 1901.
  Campeonato Brasileño de Serie D.
  Tercera División de Chile.
  Primera División C, del fútbol paraguayo.
  Ligas Departamentales
  Ligas Superiores
  Divisional Extra, del fútbol uruguayo (entre 1942 y 1971).
  Primera "D", del fútbol uruguayo (entre 1972 y 1978).
  Torneo de Reservas de Venezuela, con equipos de primera división de Venezuela con equipos "B"

UEFA (Europa) 

  Regionalliga, del fútbol alemán.
  Landesliga, del fútbol austríaco.
  Tercera División de Escocia.
  Tercera División de España.
  Championnat de France Amateurs, del fútbol francés.
  Football League Two, del fútbol inglés.
  Serie D,  del fútbol italiano.
  Liga e Tretë, del fútbol kosoviano.
  Tercera División de Portugal.
  Liga de Fútbol Amateur de Rusia.
  2. Liga Interregional, del fútbol suizo.

Fuerzas armadas

Alemania 
 4.ª División Panzer del ejército de tierra de la Wehrmacht.
 4.ª División Antiaérea de la fuerza aérea de la Wehrmacht.
 4.ª División Aérea de la fuerza aérea de la Wehrmacht.
 4.ª División SS Polizei de las Waffen-SS.

Argentina 
 4.ª División de Ejército del Ejército Argentino.

Brasil 
 4.ª División de Ejército del Ejército Brasileño.

España 
 4.ª División del bando republicano en la guerra civil española.
 4.ª División de Navarra del bando sublevado en la guerra civil española.

Estados Unidos 
 4.ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos.
 4.ª División de Marines del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Paraguay 
 4.ª División de Infantería del Ejército Paraguayo.

Siria 
 4.ª División Acorazada del Ejército Árabe Sirio.

Venezuela 
 4.ª División Blindada del Ejército Bolivariano.

 
Competiciones deportivas entre clubes